Spirit Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spirit Lake (Idaho)
Spirit Lake (Iowa)